La Roumanie est quart de finaliste de la Coupe du monde de football de 1994 , son parcours s'arrête le dimanche  contre la Suède. Cette  sélection roumaine dans l'histoire de la coupe du Monde est emmené par son numéro 10 et capitaine Gheorghe Hagi, surnommé à l'époque "Le Maradona" des carpates. Cette  édition représente pour Hagi le sommet de sa carrière en sélection où il inscrira un but classé d'"anthologie" contre la Colombie, et sera l'un des grands artisans de la victoire contre l'Argentine en huitième de finale.

Le parcours qualificatif

Groupe 4 
La Roumanie se qualifie devant la Belgique.

|}

Effectif pour la phase finale 

Pour cette édition 1994 Anghel Iordănescu sélectionne 14 joueurs évoluant en Roumanie et 8 qui jouent à l'extérieur du pays.

Premier tour 
Conformément au tirage au sort effectué le  à Las Vegas, la sélection roumaine est reversé dans le groupe A composé des États-Unis pays hôte, de la Suisse, et de la Colombie.

La Roumanie va terminer à la première place du groupe A en ayant tout de même laissé des interrogations à la vue de la prochaine échéance dans cette compétition. En effet deux victoires, une très prometteuse contre la Colombie (3-1), puis une défaite (1-4) contre la Suisse et un dernier succès laborieux face au pays organisateur (1-0) laissaient des interrogations sur le véritable niveau de cette équipe. Les hommes de Anghel Iordănescu finiront premier de ce groupe A avec 6 points.

Roumanie - Colombie

Roumanie - Suisse

États-Unis - Roumanie

Classement du groupe A

Huitième de finale

Roumanie - Argentine

Quart de Finale

Roumanie - Suède

Bibliographie 

.
.

Liens externes 
 Effectif de la Roumanie à la coupe du Monde 1994 
 Sélections et buts sur EU Football info

Références 

1994
Roumanie